Благотворительный фонд «Преодолей-ка» — негосударственный благотворительный фонд, учрежденный в 2013 году с целью помощи детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Фонд организован для поддержки одноимённого инклюзивного танцевального проекта, направленного на реабилитацию детей..

Общие данные 
«Преодолей-ка» — танцевальный проект, в составе которого выступают здоровые дети и дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, так совместное творчество учит толерантности и помогает социальной адаптации. Инклюзивный проект «Преодолей-ка» был основан в Москве в 2010 году специальным психологом и логопедом Анной Гонек и Дмитрием Сенюковым, руководителем благотворительного центра активной реабилитации инвалидов «Преодоление», на базе которого и появилась «Преодолей-ка». Дмитрий Сенюков создал производство инвалидных колясок активного типа, это производство занимается поставкой танцевальных колясок для проекта «Преодолей-ка». С 2014 года фонд «Преодолей-ка» начал свое сотрудничество с Агентством стратегических инициатив.

29 мая 2016 года фондом был организован благотворительный фестиваль «Преодолей-ка в кругу друзей!»

Деятельность фонда 
Благотворительный фонд «Преодолей-ка» включает в себя следующие основные направления деятельности:
 Детский танцевальный инклюзивный проект «Преодолей-ка»
 Взрослая инклюзивная танцевальная группа «Проект»
 Организация и проведение Фестиваля «Преодолей-ка в кругу друзей»

Примечания

Ссылки 
 Сайт проекта «Преодолей-ка» 

Организации, основанные в 2013 году
Некоммерческие организации по алфавиту
Благотворительные организации России
Негосударственные организации России